Conrad III peut désigner :
 Conrad III, roi de Bourgogne de 925 à 993 ;
 Conrad III, duc de Carinthie de 1057 à 1071 ;
 Conrad III, empereur germanique de 1138 à 1152 ;
 Conrad III, roi de Jérusalem de 1254 à 1268 ;
 Conrad III, évêque de Strasbourg de 1273 à 1299 ;
 Conrad III, comte d'Ismaning et évêque de Freising.

Homonymie dynastique